Лыково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лыково — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лыково — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Лыково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Лыково — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Лыково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Лыково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Лыково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Лыково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Лыково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Лыково — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Лыково — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Лыково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Лыково — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Лыково — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Лыково — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Лыково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Лыково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Лыково — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Лыково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Лыково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Лыково — деревня в Упоровском районе Тюменской области.